La Bête de l'apocalypse est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
Un aveugle qui vient d'être opéré des yeux s'enfuit de la clinique et sème la terreur dans une petite ville de province, en frappant les gens avec sa canne blanche.
Ric est envoyé sur place par La Rafale car les messages trouvés sur les victimes correspondent aux lettres anonymes que Ric a reçues au journal, qui font allusion à la tapisserie de l'Apocalypse. Les victimes se multiplient et Ric finit par penser que toutes ces agressions sont un écran de fumée. Avranges, l'aveugle dont on apprend que l'opération lui a fait recouvrer la vue, reste introuvable. Ric le retrouve enfermé dans des bâtiments désaffectés de la clinique, mais se fait séquestrer à son tour. Ric est retrouvé errant sur les routes, les yeux bandés. Il feint l'aphasie, mais en tête à tête avec Bourdon, il lui dévoile ses observations et ses conclusions : le docteur Jadin est victime d'une machination pour ternir sa réputation. C'est le docteur Sargent qui veut récupérer la clinique, à l'aide de sa maîtresse. Ils ont séquestré Avranches (Sargent étant responsable de sa cécité) et Jadin et ont organisé les agressions. Les deux personnages sont arrêtés la nuit suivante, alors qu'ils s'apprêtaient à passer Avranches, Jadin et sa secrétaire au crématorium.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Commissaire Mariel : commissaire à Villeneuf
 Avranches : aveugle à la suite d'un accident de voiture, il est opéré des yeux
 Docteur Edward Jadin : directeur de clinique, spécialiste des opérations des yeux
 Docteur Claudio Sargent : adjoint du précédent
 Bernadette Leroy : amie d'une des victimes et maîtresse du docteur Sargent

Lieux 
Villeneuf, ville imaginaire située quelque part vers Chartres ou Orléans.

Notes et références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1992